Volkmer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Keith-Volkmer (* 1967), deutscher Politiker (AfD)
 Dominic Volkmer (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Franz Volkmer (1846–1930), deutscher Pädagoge, Didaktiker und Heimatforscher
 Georg Volkmer (1870–nach 1933), deutscher Gutsbesitzer und Politiker (Zentrum)
 Gerald Volkmer (* 1974), deutscher Historiker und Rechtswissenschaftler
 Harold Volkmer (1931–2011), US-amerikanischer Politiker
 Heinz Volkmer, österreichischer Bobfahrer
 Karl Volkmer (* 1922), Schweizer Mittelstreckenläufer und Sprinter
 Marlies Volkmer (* 1947), deutsche Politikerin (SPD)
 Ottomar von Volkmer (1839–1901), österreichischer Chemiker, Physiker und Druckereifachmann

Siehe auch:
 Volckmer
 Volkmar